Isaac Kleiner – postać fikcyjna, jeden z głównych bohaterów gry Half-Life 2,
 Juliusz Kleiner (ur. 24 kwietnia 1886 we Lwowie, zm. 23 marca 1957 w Krakowie) – polski historyk literatury polskiej żydowskiego pochodzenia,
 Karl Kleiner (1705–1780) – niemiecki duchowny katolicki,
 Sergio Kleiner (ur. 1936) – aktor argentyński,
 Witold Kleiner (1929–2018) – polski matematyk, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim.